Вейсалли () — село в Джебраильском районе Азербайджана, расположенное в 16 км к югу от города Джебраил.

История 
В годы Российской империи село Вейсаллу входило в состав Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии.

В советские годы село входило в состав Джебраильского района Азербайджанской ССР.
По данным издания «Административное деление АССР», подготовленного в 1933 году Управлением народно-хозяйственного учёта Азербайджанской ССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года в селе Вейсалли, вместе с сёлами Эмирварлы, Гёвшатлы, Махмуд-ушагы, Ниязкулулар, Тинли - центр, входившем в состав Тинлинского сельсовета Джебраильского района Азербайджанской ССР, было 60 хозяйств и проживало 268 жителей. 98% населения сельсовета составляли «тюрки» (азербайджанцы).

В результате Карабахской войны в августе 1993 года перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

23 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия освободила село Вейсалли.

Население 
По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года» в селе Вейсаллу Машанлинского сельского округа Джебраильского уезда был 61 дым и проживало 343 азербайджанца (указаны как «татары»), которые были суннитами по-вероисповеданию и крестьянами.

По данным «Кавказского календаря» 1912 года в селе Вейсаллу Карягинского уезда проживало 292 человека, в основном азербайджанцев, указанных в календаре как «татары».

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная Власть Джабраилского Района Азербайджанской Республики

Населённые пункты Джебраильского района